GP2 Asia Series v roce 2008–09 byla druhou sezónou závodní série GP2 Asia Series. Začala v čínské Šanghaji dne 18. října a skončila v Manáma v Bahrajnu dne 26. dubna. V sezóně zvítězil japonský závodník Kamui Kobajaši před Belgičanem Jérômedem d'Ambrosiem.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pohár jezdců

Pořadí týmů

Reference 

GP2
Motoristické sporty v roce 2008
Motoristické sporty v roce 2009